Bowman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bowman House (Kentucky), NRHP-Nr. 09000591
 Bowman House (Maryland), NRHP-Nr. 77000702
 Bowman House (Tennessee), NRHP-Nr. 70000610
 Bowman House (Wisconsin), NRHP-Nr. 86000621